Borgarskolan kan syfta på:

 Borgarskolan, Gävle – en kommunal gymnasieskola i Gävle
 Malmö Borgarskola – en gymnasieskola i Malmö 
 Stockholms borgarskola – en tidigare skola i Stockholm 1836–1971